Steeler bezeichnet:

 Steeler (deutsche Band), eine ehemalige deutsche Heavy-Metal-Band
 Steeler (US-amerikanische Band), eine ehemalige US-amerikanische Heavy-Metal-Band

Siehe auch:
 Stähler
 Stieler
 Steelers